Schneeberg kan syfta på:

Schneeberg, Erzgebirgskreis –  stad i Tyskland
 Schneeberg, Unterfranken – kommun i Landkreis Miltenberg, Bayern, Tyskland
Schneeberg (Niederösterreich) – ett platåberg i Rax-Schneeberggruppen i de österrikiska Alperna

Se även 
Děčínský Sněžník (ty. Hoher Schneeberg)
Kuhschneeberg
Rax-Schneeberggruppen
Schneebergbanan
Schneebergseelein
Snežnik slott (ty. Schloss Schneeberg)
Vergaldner Schneeberg
Grünbach am Schneeberg